Salesianen van Don Bosco
 Sociaal-Democratische Bond
 Super de Boer, een supermarktketen
 Surinaamse Dambond, de officiële dambond van Suriname